Ка́спер Пе́тер Шмейхель (, ; ) — датский футболист, вратарь французского клуба «Ницца» и сборной Дании. Чемпион Англии (сезон 2015/16). Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года. Четырежды (2016, 2017, 2019, 2020) признавался лучшим футболистом года в Дании. Сын известного вратаря Петера Шмейхеля.

Клубная карьера 

В течение семи лет (с сентября 2002 года по август 2009 года) состоял в рядах «Манчестер Сити». За основную команду играл крайне редко (в 2002—2007 годах не играл за неё вовсе, в августе — сентябре 2007 года провёл за неё семь матчей, после чего был вытеснен из состава Джо Хартом, в 2008 году сыграл ещё три матча). Отдавался в аренду в пять различных клубов — в основном в команды низших английских лиг, а также в клуб шотландской Премьер-лиги «Фалкирк».

В августе 2009 года был подписан «Ноттс Каунти», который по итогам сезона стал чемпионом Второй лиги, за рекордную для клуба сумму в размере 1,5 млн фунтов. Удержать игрока из-за его высокой зарплаты «Ноттс Каунти» не смог и объявил о предварительном расторжении контракта, предоставив игроку статус свободного агента.

В июле 2010 года Шмейхель перешёл в «Лидс Юнайтед».

«Лестер Сити» 
20 июня 2011 года перешёл в «Лестер Сити», сумма трансфера составила 1,5 млн фунтов.

«Ницца» 
3 августа 2022 года перешел в клуб французской Лиги 1 «Ницца», подписав трехлетний контракт. «Лестер» получил за голкипера 1 миллион евро плюс возможные бонусы. 14 августа 2022 года дебютировал за «Ниццу» в матче Лиги 1 против «Страсбура».

Карьера в сборной 
Играл за молодёжные сборные Дании различных возрастов.

Дебютировал за национальную сборную Дании 6 февраля 2013 в основном составе, датчане играли со сборной Македонии, матч завершился со счетом 3:0 в пользу македонцев.

На чемпионате мира 2018 в 1/8 финала в матче против сборной Хорватии взял 3 пенальти: 1 в дополнительное время и 2 в послематчевой серии пенальти, однако, это не помогло сборной пройти в следующую стадию турнира. После окончания матча был назван его лучшим игроком.

Личная жизнь 
Сын вратаря Петера Шмейхеля, наиболее известного по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и сборную Дании.

Достижения

Командные 
«Ноттс Каунти»
 Победитель Второй Футбольной лиги Англии: 2009/10

«Лестер Сити»
 Чемпион Премьер-лиги: 2015/16
 Обладатель Кубка Англии: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Англии: 2021
 Победитель Чемпионшипа: 2013/14

Личные 
 Футболист года в Дании (4): 2016, 2017, 2019, 2020
 Футболист года в Дании (до 21 года): 2007
 Команда года по версии ПФА во Второй Футбольной лиги Англии 2009/10
 Игрок года по версии болельщиков ПФА во Второй Футбольной лиги Англии: 2009/10
 Игрок года в «Лестер Сити» по версии болельщиков (2): 2011/12, 2016/17
 Игрок года в «Лестер Сити» по версии игроков (2): 2011/12, 2016/17
 Входит в состав команды года по версии ПФА в Чемпионшипе (2): 2012/13, 2013/14

Статистика выступлений

Матч и пропущенные голы за сборную 

Итого: 71 матчей / 56 пропущенных мяча / 34 «сухих» матчей; 35 победы, 20 ничьих, 16 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ницца»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Дарлингтон»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Фалкирк»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Ницца»